L'édition 2020 du tournoi exhibition de tennis d'Abu Dhabi se déroule du 19 au . Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2019, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2020.

Faits marquants 
Quelques jours avant le début du tournoi, Daniil Medvedev et Gaël Monfils déclarent forfait. Ils sont respectivement remplacés par Karen Khachanov et Andrey Rublev.

Participants 
Tableau masculin
  Rafael Nadal ()
  Novak Djokovic ()
  Daniil Medvedev () remplacé par  Karen Khachanov ()
  Stéfanos Tsitsipás ()
  Gaël Monfils () remplacé par  Andrey Rublev ()
  Chung Hyeon ()

 Match féminin

  Maria Sharapova ()
  Amanda Anisimova () remplacée par  Ajla Tomljanović ()

Tableau masculin

Tableau féminin

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2020
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2019
Sport en décembre 2019